Der Levene Gouldin & Thompson Tennis Challenger  2013 war ein Tennisturnier, das vom 15. bis 21. Juli 2013 in Binghamton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2013 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 13. bis 15. Juli 2013 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 28 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Takanyi Garanganga
 Frederik Nielsen
 Mitchell Krueger
 Greg Ouellette

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 83 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)

ATP Challenger Tour 2013
Tennisturnier in Binghamton (New York)